Als Europameisterschaft 1996 oder EM 1996 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1996 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 1996 in Deutschland
 Badminton-Europameisterschaft 1996 in Herning (Dänemark)
 Bob-Europameisterschaft 1996 in St. Moritz (Schweiz)
 Crosslauf-Europameisterschaften 1996 in Charleroi (Belgien)
 Curling-Europameisterschaft 1996 in Kopenhagen (Dänemark)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1996 in Ufa (Russland)
 Eishockey-Europameisterschaft der Frauen 1996 in Jaroslawl (Russland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1996 in Sofia (Bulgarien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1996 in Heerenveen (Niederlande)
 Faustball-Europameisterschaft 1996 in Linz (Österreich)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 1996 in Štěchovice (Tschechien)
 Fechteuropameisterschaften 1996 in Limoges (Frankreich)
 Fußball-Europameisterschaft 1996 in England
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1996 in Barcelona (Spanien)
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1996 in Frankreich und Luxemburg
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1996 in Österreich
 Futsal-Europameisterschaft 1996 in Córdoba Spanien
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1996 in Stavanger (Norwegen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1996 (Frauen) in Prag (Tschechien)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 1996 in Ciudad Real und Sevilla (Spanien)
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 1996 in Brøndby, Fredericia, Herning und Vejle (Dänemark)
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 1996 in Rumänien
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen 1996 in Polen
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1996 in Saint-Brieuc und Lamballe (Frankreich)
 Judo-Europameisterschaften 1996 in Den Haag (Niederlande)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 1996 in Augsburg (Deutschland)
 Karate-Europameisterschaft 1996 in Paris (Frankreich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1996
 Poolbillard-Europameisterschaft 1996 in Békéscsaba (Ungarn)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1996 in Fürth (Deutschland)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1996 in Szczyrk (Polen)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1996 in Sigulda (Lettland)
 Ringer-Europameisterschaften 1996 in Budapest (Ungarn) und Oslo (Norwegen)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1996 in Asker (Norwegen)
 470er-Segel-Europameisterschaft 1996 vor Hayling Island (Großbritannien)
 Europameisterschaft im Segelfliegen 1996 in Räyskälä (Finnland)
 Kurzbahneuropameisterschaften 1996 in Rostock (Deutschland)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1996 in Antwerpen (Belgien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1996 in Amsterdam (Niederlande)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1996 in Helsinki (Finnland)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1996 in Bratislava (Slowakei)
 Turn-Europameisterschaften 1996 (Frauen) in Birmingham (Großbritannien)
 Turn-Europameisterschaften 1996 (Männer) in Kopenhagen (Dänemark)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 1996 in Pescara (Italien)

!Europameisterschaft 1996
1996